A-Town Legend — дванадцятий студійний альбом американського репера Pastor Troy, виданий лейблом Siccness.net 13 травня 2008 р. 22 липня 2008 вийшов сиквел A.T.L. (A-Town Legend V.2).

Виробник носіїв: Sonopress Arvato. Звукорежисер: Jaz (№ 1-7, 11, 12). Записано на The Kave (№ 1-7, 11, 12) і на Pastor Troy Studios (№ 8-10).

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Pastor Troy
Англомовні музичні альбоми